Pyka ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pyka (1934–2012), deutscher Fußballnationalspieler
 Andreas Pyka (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer für Innovationsökonomie
 Daniel Pyka (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Michael Pyka (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Nico Pyka (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Reemt Pyka (* 1969), deutscher Eishockeyspieler und -trainer

Personen mit dem Namensteil Pyka im Doppelnamen:
 Florian Vischer-Pyka (1919–2000), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Pika